Peter Bolesław Schmeichel, un ancien footballeur danois
 Kasper Peter Schmeichel, un footballeur danois

Homonymie de patronyme